Korać oder Korac ist der Familienname folgender Personen:

 Radivoj Korać (1938–1969), jugoslawischer Basketballspieler
 Seid Korac (* 2001), luxemburgischer Fußballspieler
 Vojislav Korać (1924–2010), jugoslawischer Architekturhistoriker